Большие Хутора — название населённых пунктов в России:

 Большие Хутора — хутор в составе города Новороссийск Краснодарского края.
 Большие Хутора — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Большие Хутора — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.